Rue du Gazomètre à Lyon ;
 Rue du Gazomètre, l'ancien nom de la rue d'Abbeville à Paris.

Gazometre